L'Open de Roumanie est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du  au .

Guillermo García-López remporte le simple messieurs. En finale, il bat Jiří Veselý, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marius Copil et Adrian Ungur.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
   
 
 

ATP 2015
Bucarest
Sport en Roumanie en 2015
Tennis en avril 2015